Vidul este absența materiei dintr-un spațiu; denumirea se mai poate referi la:
 Vid, sat în județul Veszprém, Ungaria.
 VID, compania rusă de televiziune